

Patronyme 

 Alain Berton (chimiste) (1912-1979) est un chimiste français.
 Alain Berton (1946-?) est un forestier français, auteur d'un dictionnaire bilingue français-anglais du tir à l'arc.
 Alain Berton () est un ostéopathe suisse.

Références